Andrej Batič je osebno ime več znanih ljudi:
 Andrej Batič (1814-1893), ljudski pesnik
 Andrej Batič (1636-1702), jezuit in latinski pesnik